«Я прийшов з миром» () — стереотипна фраза, що використовується у фантастичних оповіданнях позаземними відвідувачами при першій зустрічі з жителями планети (як правило, Землі).

Див. також 
 «Я прийшов з миром» — фантастичний бойовик 1990 р.

Посилання 
 I Come in Peace 

Вислови